Desa Praibakul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Praibakul (administrativ by i Indonesien, lat -9,69, long 119,43), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Praibakul (administrativ by i Indonesien, lat -9,88, long 119,89), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar